Stadsbrand van Genemuiden (1521)
 Stadsbrand van Genemuiden (1580)
 Stadsbrand van Genemuiden (1625)
 Stadsbrand van Genemuiden (1868)